Lotz ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
 Lotz ist ein aus einer mit-z-Suffix gebildeten Koseform von Ludwig entstandener Familienname.
 Lotz ist ein Übername zu mittelhochdeutsch lotze mit der Bedeutung ungeschickter, unbeholfener Mensch, Simpel.
 Lotz ist ein Herkunftsname zu Ortsnamen wie zum Beispiel Loitz (Mecklenburg-Vorpommern), Loitze (Niedersachsen) und Lotzen (Sachsen).

Namensträger 
Lotz ist der Familienname folgender Personen:

A 
 Achilles Lotz (1845–1921), Schweizer Seidenfärber und Unternehmer

 Arnold Lotz (1851–1930), österreichischer Architekt

B 
 Bernd Lotz (1944–2013), deutscher Pfarrer und DDR-Oppositioneller

C 
 Caity Lotz (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin und Model

D 
 Denton Lotz (1939–2019), US-amerikanischer Theologe
 Dieter Lotz (* 1954), deutscher Pädagoge

E 
 Eduard Lotz (1818–1890), deutscher Maler
 Erich Walter Lotz (1895–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Erika Lotz (* 1943), deutsche Politikerin
 Ernst Lotz (1887–1948), deutscher Politiker
 Ernst Wilhelm Lotz (1890–1914), deutscher Dichter
 Esther Lotz-Bruns, deutsche Rechtsanwältin und Richterin

F 

 Fritz Lotz (1842–1894), Schweizer Architekt und Politiker

G 
 Georg Lotz (1899–1957), deutscher Politiker (VdgB), MdV
 Gerhard Lotz (1911–1981), deutscher Kirchenjurist und Parteifunktionär (DDR-CDU)

H 
 Hans-Georg Lotz (1934–2001), deutscher Komponist
 Hans Georg Lotz (Schriftsteller) (1784–1844), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Hans-Martin Lotz (1947–2021), deutsch-australischer Hammerwerfer
 Heinrich Lotz (1873–1943), deutscher Geologe
 Heinrich Lotz (Jurist) (* 1882), deutscher Verwaltungsjurist

 Helmut Lotz (1955–2020), deutscher Redakteur, Lektor und Verleger
 Hilde Lotz-Bauer (1907–1999), deutsche Fotografin und Kunsthistorikerin
 Hilmar Lotz (1922–2009), deutscher Verwaltungsjurist
 Hugo Lotz (1893–1978), deutscher Verwaltungsjurist

I 
 Ilse Lotz-Dupont (1898–1968), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Ingrid Lotz (* 1934), deutsche Leichtathletin
 Irmgard Lotz (1903–1974), deutsche Mathematikerin und Aerodynamikerin

J 
 Jakob Lotz (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Jared Lotz (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Johann Lotz (1820–1908), deutscher Politiker, MdL Hessen-Nassau
 Johann Friedrich Eusebius Lotz (1771–1838), deutscher Jurist und Volkswirt
 Johannes Lotz (* 1975), deutscher Maler
 Johannes Baptist Lotz (1903–1992), deutscher Philosoph
 Jürgen Lotz (1944–2009), deutscher Historiker, Autor und Redakteur

K 

 Károly Lotz (Karl Anton Paul Lotz; 1833–1904), deutsch-ungarischer Maler
 Klaus Werner Lotz (1930–2022), deutscher Jurist
 Kurt Lotz (1912–2005), deutscher Manager
 Kurt Lotz (Fernsehmoderator) (* 1960), deutscher Journalist und Moderator

L 
 Lars-Gunnar Lotz (* 1982), österreichischer Filmregisseur

M 
 Marc Lotz (* 1973), niederländischer Radrennfahrer
 Marie Lotz (1877–1970), Schweizer Musikerin, Pädagogin und Malerin
 Mark Alban Lotz (* 1963), deutscher Jazzmusiker
 Martin Lotz (* 1938), deutscher Leichtathlet
 Max Lotz (1919–1992), deutscher Politiker (FDP)
 Michael Lotz (* 1967), deutscher Politiker (CDU)

O 
 Oskar Lotz (1940–2022), deutscher Fußballspieler

P 
 Peter Lotz (1501–1567), deutscher Reformator, Abt von Schlüchtern, siehe Petrus Lotichius
 Peter Lotz (1528–1560), deutscher Mediziner und Dichter, siehe Petrus Lotichius Secundus

R 
 Rainer Lotz (* 1937), deutscher Diskograph und Jazzhistoriker
 René Lotz (* 1938), niederländischer Radrennfahrer
 Ronald Lotz (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Rouven Lotz (* 1977), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Rudolf Lotz (1901–1973), deutscher Jurist und Politiker

S 
 Sarah Lotz (* 1971), britisch-südafrikanische Drehbuchautorin und Schriftstellerin

T 
 Theophil Lotz (1842–1908), Schweizer Mediziner und Autor

W 
 Walter Lotz (1909–1987), deutscher Theologe und Pfarrer 
 Walther Lotz (1865–1941), deutscher Staatswissenschaftler
 Werner Lotz (1938–2018), deutscher Fußballspieler

 
 Wolfram Lotz (* 1981), deutscher Lyriker, Dramatiker und Hörspielautor

Siehe auch 
 Łódź, Stadt in Polen
 LOTS

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname